Список Героев Советского Союза из Курской области.

А 
 Агеев, Филипп Павлович
 Азаров, Алексей Никанорович
 Азаров, Евгений Александрович
 Александрюк, Виктор Ильич
 Алисов, Василий Алексеевич
 Алтухов, Иван Филиппович
 Андриянов, Александр Иванович
 Андрюхин, Илья Прохорович
 Артёмов, Павел Петрович
 Асадчих, Борис Емельянович
 Афанасьев, Александр Фадеевич
 Афанасьев, Яков Иванович
 Ачкасов, Анатолий Григорьевич
 Ашурков, Никита Егорович

Б 
 Бабанин, Иван Акимович
 Баранников, Василий Фёдорович
 Баранов, Николай Артёмович
 Барков, Николай Фёдорович
 Бачурин, Фёдор Игнатьевич
 Башкиров, Вячеслав Филиппович
 Башкиров, Фёдор Андреевич
 Белоусов, Павел Александрович
 Бессонов, Всеволод Борисович
 Бирюков, Василий Николаевич
 Бирюков, Григорий Иванович
 Блинов, Иван Алексеевич
 Боенко, Дмитрий Петрович
 Боровых, Андрей Егорович
 Бородин, Виктор Петрович
 Бочарников, Аркадий Николаевич
 Бочаров, Владимир Михайлович
 Бредихин, Николай Алексеевич
 Булычёв, Сергей Сергеевич
 Бурцев, Кирилл Максимович
 Буянов, Михаил Кондратьевич

В 
 Вахарловский, Виктор Валерианович
 Видулин, Николай Гаврилович
 Винников, Николай Иванович
 Виниченко, Пётр Дмитриевич
 Власов, Митрофан Ефимович
 Воеводин, Леонид Михайлович
 Волгин, Иван Тимофеевич
 Воронцов, Иван Михайлович
 Воротынцев, Николай Филиппович
 Воротынцев, Иван Моисеевич
 Воротынцев, Павел Алексеевич
 Вялых, Николай Алексеевич

Г 
 Галкин, Михаил Васильевич
 Горбачёв, Афанасий Семёнович
 Горбунов, Иван Михайлович
 Горелов, Василий Павлович
 Гранкин, Павел Николаевич
 Грешилов, Михаил Васильевич
 Гривцов, Александр Иванович
 Губарев, Пётр Стефанович
 Гулимов, Николай Иванович
 Гуляев, Сергей Арсентьевич
 Гуров, Константин Фролович
 Гурьев, Григорий Иванович
 Гусельников, Денис Семёнович
 Гуторов, Михаил Иванович

Д 
 Данилин, Александр Михайлович
 Долгий, Борис Семёнович
 Доровский, Николай Степанович
 Дураченко, Антон Николаевич

Е 
 Евсеев, Николай Иванович
 Емельянов, Дмитрий Иванович
 Ерёмин, Александр Климентьевич
 Ерин, Павел Константинович
 Ермаков, Василий Ермолаевич
 Ефимов, Константин Александрович

Ж 
 Жабоедов, Николай Никитович
 Жеребцов, Василий Семёнович
 Жилин, Егор Павлович
 Жиляев, Константин Павлович
 Жученко, Павел Данилович

З 
 Забояркин, Александр Васильевич
 Завелицкий, Егор Митрофанович
 Зайцев, Василий Владимирович
 Занин, Иван Дмитриевич
 Зеленко, Екатерина Ивановна
 Звягин, Андрей Григорьевич
 Зубарев, Иван Фёдорович

И 
 Иванов, Виктор Алексеевич
 Иванов, Фёдор Михайлович
 Ивенков, Михаил Борисович

К 
 Кисов, Анатолий Иванович
 Клевцов, Сергей Трофимович
 Клыков, Виктор Павлович
 Ковалёв, Павел Савельевич
 Козлитин, Мефодий Михайлович
 Козорезов, Андрей Акимович
 Комарицкий, Григорий Кириллович
 Конев, Иван Никанорович
 Конищев, Иван Петрович
 Кононенков, Николай Иванович
 Конорев, Иван Алексеевич
 Константинов, Иван Егорович
 Копылов, Николай Иосифович
 Кореньков, Василий Матвеевич
 Коробков, Дмитрий Егорович
 Коробков, Павел Терентьевич
 Корольков, Иван Иванович
 Косинов, Семён Кириллович
 Кравцов, Дмитрий Степанович
 Крапивный, Фёдор Андреевич
 Краснюков, Иван Иосифович
 Кретов, Александр Фёдорович
 Кречетов, Андрей Дмитриевич
 Кривоухов, Тихон Сергеевич
 Крюков, Василий Иванович
 Кузнецов, Михаил Арсентьевич
 Кузякин, Гавриил Васильевич
 Кузякин, Матвей Яковлевич
 Кулешов, Владимир Иванович
 Кутепов, Павел Михайлович

Л 
 Лагутин, Михаил Александрович
 Лактионов, Пётр Ефимович
 Легостаев, Василий Захарович
 Леонов, Николай Иванович
 Литвищенко, Григорий Фёдорович
 Лобусов, Савелий Андреевич
 Ломакин, Алексей Максимович
 Лосев, Алексей Пантелеевич
 Лукин, Владимир Петрович
 Лукьянчиков, Леонид Васильевич
 Любезный, Николай Фёдорович
 Любимов, Иван Степанович

М 
 Максин, Алексей Михайлович
 Малых, Евгений Васильевич
 Малышев, Пётр Степанович
 Марицкий, Николай Васильевич
 Маханев, Максим Игнатьевич
 Мельников, Николай Кириллович
 Мешков, Иван Андреевич
 Минаков, Иван Фёдорович
 Михнев, Гавриил Нестерович
 Мишин, Евгений Васильевич
 Морозов, Иван Иванович
 Москалёв, Дмитрий Егорович
 Мыльников, Григорий Михайлович

Н 
 Нелидов, Фёдор Гаврилович
 Непочатых, Илья Кириллович
 Нестеров, Владимир Фёдорович
 Нефёдов, Пётр Прохорович
 Никитченко, Иван Моисеевич
 Никулин, Егор Иосифович
 Новиков, Кузьма Иванович
 Новожилов, Василий Филиппович

О 
 Овсянников, Константин Васильевич
 Овчинников, Борис Васильевич
 Однобоков, Пётр Максимович
 Оленин, Александр Михайлович
 Оловянников, Николай Ефимович
 Ольшанский, Константин Фёдорович
 Орехов, Трофим Филиппович
 Орлов, Иван Михайлович
 Оськин, Виктор Семёнович

П 
 Пагонышев Григорий Лаврентьевич
 Павловский, Анатолий Михайлович
 
 Панов, Анатолий Дмитриевич
 Паханов, Николай Павлович
 Пашин, Пётр Лукьянович
 Певнев, Григорий Михайлович
 Петрищев, Сергей Иванович
 Пигорев, Николай Григорьевич
 Пикин, Иван Назарович
 Плеханов, Иван Ефимович
 Плотников, Павел Михайлович
 Полуянов, Григорий Павлович
 Припутнев, Василий Степанович
 Пронин, Иван Васильевич
 Проскурин, Яков Михайлович
 Пугачёв, Терентий Давыдович

Р 
 Ренц, Михаил Петрович
 Романенко, Иван Георгиевич
 Рощупкин, Степан Петрович
 Рудаков, Сергей Фёдорович
 Рукавицын, Владимир Павлович
 Руцкой, Александр Владимирович
 Рябыкин, Фёдор Иванович
 Рязанцев, Николай Дмитриевич

С 
 Саенко, Михаил Андреевич
 Самохвалов, Фёдор Николаевич
 Саньков, Иван Гаврилович
 Сапунов, Николай Андреевич
 Свеженцев, Илья Фёдорович
 Серых, Григорий Афанасьевич
 Сечкин, Николай Иванович
 Сивцов, Николай Степанович
 Сигов, Дмитрий Иванович
 Сидоренко, Василий Алексеевич
 Сидоров, Павел Иванович
 Сидоров, Павел Никитович
 Симоненко, Алексей Фёдорович
 Ситников, Пётр Филиппович
 Скворцов, Александр Егорович
 Скорятин, Фёдор Николаевич
 Скрипкин, Фёдор Стефанович
 Соколов, Григорий Семёнович
 Соловьёв, Василий Андреевич
 Солодилов, Макар Алексеевич
 Сонин, Иван Егорович
 Сорокин, Василий Петрович
 Стариков, Пётр Никифорович
 Старых, Иван Сергеевич
 Степанов, Иван Сергеевич
 Сухих, Николай Анисимович
 Сыромятников, Сергей Васильевич
 Сысоев, Михаил Андреевич
 Сычёв, Иван Иванович

Т 
 Тананаев, Пётр Николаевич
 Татаринов, Иван Дмитриевич
 Телевинов, Анатолий Романович
 Тимошенко, Афанасий Иванович
 Тимошенко, Владимир Иванович
 Тимченко, Василий Михайлович
 Титов, Иван Антонович
 Топорков, Яков Николаевич
 Трубицын, Николай Панфилович
 Трунов, Павел Яковлевич

У 
 Уколов, Михаил Васильевич
 Ушаков, Михаил Филиппович

Ф 
 Фирсов, Николай Александрович
 Фролов, Василий Михайлович

Х 
 Хардиков, Яков Давыдович
 Хмелевской, Андрей Александрович
 Холобцев, Иван Иванович
 Холодов, Иван Сидорович
 Хрущёв, Никита Сергеевич

Ц 
 Цыганков, Василий Евдокимович
 Цыганов, Николай Георгиевич

Ч 
 Чаленко, Валентин Евграфович
 Черинов, Владимир Васильевич
 Черников, Фёдор Устинович
 Черных, Николай Васильевич
 Чертенков, Иван Матвеевич
 Чхаидзе, Владимир Михайлович

Ш 
 Шатохин, Афанасий Ильич
 Шатохин, Иван Григорьевич
 Шенцов, Николай Степанович
 Шепелев, Николай Гаврилович
 Шитиков, Иван Павлович
 Шпильков, Григорий Андреевич
 Шумаков, Захар Егорович

Щ 
 Щетинин, Василий Романович

Ю 
 Юрьев, Леонид Васильевич

Примечания

Ссылки 
 Книга Памяти. Куряне — герои Советского Союза

К